Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1923 года проходил 1—8 сентября в Москве на стадионах Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и ОППВ.

Призёры

Мужчины

Женщины

Кросс 
Места определялись по времени пятого участника команды.

Футбол 

С 3 по 9 сентября 1923 года в Москве в рамках Всесоюзного Праздника физкультуры был разыгран Чемпионат СССР по футболу 1923 среди команд городов СССР.

Литература 
 
 

Спорт в СССР в 1923 году
Сентябрь 1923 года
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1923 год в Москве
1923 год в лёгкой атлетике